Molekulska formula -{C12H15N5O3}- se može odnositi na:
 Kjuin, nukleotid
 Entekavir, antiviralni lek